La Esperanza puede referirse a:

 La Esperanza, nombre de multitud de cofradías.
 La Esperanza (1427-1429), escultura del artista florentino Donatello.
 L'Espoir, La Esperanza en idioma francés.
 La Esperanza (1839-1840), periódico literario de Madrid.
 La Esperanza (1844-1874), periódico carlista de Madrid.
 La Esperanza (1896), periódico carlista de Gandía.

Lugares

En Argentina
 La Esperanza, localidad y municipio en la provincia de Jujuy.
 La Esperanza, localidad y municipio en la provincia de Tucumán.
 La Esperanza, localidad del departamento Rivadavia, en la provincia de Mendoza.
 Barrio La Esperanza, localidad del departamento Lavalle, en la provincia de Mendoza.

En Colombia
 La Esperanza, localidad y municipio del departamento de Norte de Santander.
 La Esperanza, localidad en el departamento de Cundinamarca.
 La Esperanza, localidad en el departamento de Casanare.
 Quebrada La Esperanza  Riachuelo ubicado en Briceño Antioquia.

En Cuba
 La Esperanza, localidad y municipio de Ranchuelo.

En Ecuador
 La Esperanza, localidad de la provincia de Imbabura.
 La Esperanza, parroquia de la provincia de Pichincha.

En España
 La Esperanza, localidad en la provincia de Granada.
 La Esperanza, localidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 La Esperanza, localidad en la provincia de La Coruña.
 La Esperanza, localidad en la provincia de Castellón.
 La Esperanza, localidad del municipio de La Unión, en la Región de Murcia.
 Las Esperanzas, localidad del municipio de San Pedro del Pinatar, en la Región de Murcia.
 Ermita de la Esperanza, localidad en la provincia de Córdoba.

En Filipinas
 La Esperanza, barangay en la provincia de Bohol.
 La Esperanza, barangay del municipio de Presidente Rojas, en la provincia de Cotabato.
 La Esperanza, barangay del municipio de Santa Magdalena, en la provincia de Sorsogón.
 La Esperanza, barangay del municipio de Tulunan, en la provincia de Cotabato.

En Guatemala
 La Esperanza, municipio del departamento de Quetzaltenango.

En Honduras
 La Esperanza, localidad y municipio del departamento de Intibucá.

En Perú
 La Esperanza, distrito en el departamento de La Libertad.
 La Esperanza, localidad y distrito en el departamento de Cajamarca.